Carl Poppe – calciatore norvegese
Eduard Poppe – rugbista tedesco
Edward Poppe – presbitero belga
Erik Poppe – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico norvegese
Henk Poppe – ciclista olandese
Nikolaj Nikolaevič Poppe – linguista sovietico
Nils Poppe – attore svedese
Walter Poppe – calciatore tedesco

Pagine correlate 
Poppa (disambigua)